Badhusparken kan syfta på:

 Badhusparken, Falkenberg – i Falkenberg
Badhusparken, Mariehamn – i Mariehamn
Badhusparken, Piteå – i Piteå
Badhusparken, Sundsvall – i Sundsvall
Badhusparken, Visby – i Visby
Badhusparken, Östersund – i Östersund